Arrozal se puede referir a:

 Arrozal, el cultivo de arroz.
 Arrozal, una localidad en Puerto Rico.
 Arrozal Treinta y Tres, una localidad en Uruguay.